Vřesovice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Vřesovice (okres Prostějov)
 Vřesovice (okres Hodonín)